Le bismuth (Bi, numéro atomique 83) possède 35 isotopes connus, mais aucun d'entre eux n'est un isotope stable. Cependant, l'un d'eux, le bismuth 209, a une durée de vie si longue qu'une masse atomique standard lui a été attribuée. Même si on sait aujourd'hui qu'il est instable, il a été longtemps supposé stable étant donné sa très longue demi-vie, 1,9×1019 années, soit plus d'un milliard de fois l'âge de l'univers. Le bismuth a donc un temps été classé dans les éléments monoisotopiques, il reste classé dans les éléments mononucléidiques car le 209Bi constitue la quasi-totalité du bismuth naturel.

Après le 209Bi, les radioisotopes les plus stables du bismuth sont 210mBi (demi-vie de  d'années), 208Bi () et 207Bi (), mais aucun d'entre eux n'est présent dans la nature. Tous les autres isotopes ont une demi-vie inférieure à un an et la plupart inférieure à un jour. De tous les radioisotopes présents dans la nature, le plus stable est le 210Bi radiogénique, avec une demi-vie de .

En raison de la présence de bismuth dans toutes les chaînes de désintégration majeures (séries du radium, du thorium et de l'actinium), plusieurs isotopes du bismuth ont reçu des appellations historiques, aujourd'hui tombées en désuétude.

Isotopes notables

Bismuth 209 
Isotope quasi stable, il présente une radioactivité très faible de l'ordre de 3 µBq/g (moins d'un milliardième de la radioactivité du thorium 232). Il reste considéré stable dans toutes ses applications. Il représente la quasi-totalité du bismuth naturel, les autres isotopes qui existent à l'état de traces dans la nature sont présents dans les chaînes de désintégration du thorium 232, de l'uranium 238 ou de l'uranium 235.

Bismuth 210 
Le bismuth 210 était historiquement désigné sous le nom de « radium E » en raison de sa place dans la chaîne de désintégration de l'uranium 238 (série du radium)

Bismuth 211 
Historiquement désigné sous le nom d'« actinium C » en raison de sa place dans la chaîne de désintégration de l'uranium 235 (série de l'actinium).

Bismuth 212 
Historiquement désigné sous le nom de « thorium C » en raison de sa place dans la chaîne de désintégration du thorium 232, il fait partie des isotopes considérés comme candidats possibles pour des applications en alpha-immunothérapie. Sa demi-vie d'à peine une heure le rend cependant incommode d'utilisation.

Bismuth 213 
Le bismuth 213 présente des applications dans le domaine de la médecine nucléaire, il est notamment testé lui aussi pour des applications en alpha-immunothérapie dans des traitements contre le sida, mais encore plus que pour le 212Bi, son usage est handicapé par sa courte demi-vie (45 min).

Bismuth 214 
Le bismuth 214 était historiquement désigné sous le nom de « radium C »  en raison de sa place dans la chaîne de désintégration de l'uranium 238.

Table des isotopes

Remarques 
 Les valeurs marquées # ne sont pas purement dérivées des données expérimentales, mais aussi au moins en partie à partir des tendances systématiques. Les spins avec des arguments d'affectation faibles sont entre parenthèses.
 Les incertitudes sont données de façon concise entre parenthèses après la décimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dénotent un écart-type, à l'exception de la composition isotopique et de la masse atomique standard de l'IUPAC qui utilisent des incertitudes élargies.

Notes et références 

 Masse des isotopes depuis :

 Compositions isotopiques et masses atomiques standards :

 Demi-vies, spins et données sur les isomères sélectionnés depuis les sources suivantes : 

Bismuth
Bismuth